{{BS3bis|WASSERl|vWBRÜCKE1|WASSER+r|O2=vÜSTr|643,0xx||Viaduc sur la Dordogne|(220m)}}

Notes et références 

Siorac-en-Périgord - Cazoulès